Pescada es el nombre común de dos peces también conocidos como "merluza":
 Merluccius gayi.
 Merluccius merluccius.